Интервент — участник интервенции.

Интервент (интервиент, интервениет) — вексельный посредник.